Наурузовский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Наурузовский сельсовет (Учалинский район) — сельское поселение, Учалинский район Башкортостана.
 Наурузовский сельсовет (Оренбургская область) — сельское поселение, Пономарёвский район Оренбургской области.